El término Hipócrates puede referirse a:
Hipócrates de Cos (siglo V a. C. - siglo IV a. C.), médico griego de la isla de Cos, considerado el padre de la medicina moderna.
Hipócrates de Quíos, matemático griego del siglo V a. C.
Hipócrates (general) (c. 459—424 a. C.), estratego ateniense.
Hipócrates de Gela, († 491 a. C.), tirano de la antigua ciudad siciliana de Gela, que gobernó del 498 al 491 a. C.
Hipócrates de Siracusa, (tirano de Siracusa del 214 al 212 a. C. con su hermano Epícides.
Hipócrates, cráter lunar.